Gostewitz steht für:

 Gostewitz (Riesa), Ortsteil der großen Kreisstadt Riesa, Kreis Meißen, Sachsen
 Gostewitz (Großtreben), Ortswüstung in der Flur Großtreben, Landkreis Nordsachsen, Sachsen